

Dispositif
Un tire-bouchon est un ustensile utilisé pour retirer le bouchon en liège naturel ou reconstitué d'une bouteille, ce qui en fait l'outil premier du sommelier.
Le tire-comédons est un outil servant à l'extraction mécanique des comédons. 
Tire et oublie est un système de guidage de missile de troisième génération.
Le mot tire fort désigne toute une gamme de systèmes de démultiplication de la force à poulie, levier, cliquet, etc. utilisés en particulier par le bûcheron, le débardeur, le monteur de câbles et dans les situations de dépannage.
Un tire-lait est un appareil servant à extraire le lait du sein d’une femme qui allaite.
Le tire-ligne est un instrument de dessin destiné à tracer à l'encre des traits d'épaisseur très précise.
Le tire-tique est un petit outil en forme de pied de biche, qui permet de saisir une tique pour la détacher par traction perpendiculaire à la peau, avec une rotation dans le sens anti-horaire, en évitant d'arracher la tête de la tique.
Le tire-sac.

Droit
Le vol à la tire est une forme de vol qui consiste à subtiliser des objets à l’insu de leur propriétaire, alors qu’il les porte sur lui, notamment dans ses poches.

Entreprise
Canadian Tire (TSX : CTC) est une entreprise canadienne, fondée en 1922.
Goodyear Tire & Rubber est une compagnie américaine fondée en 1898 par Frank Seiberling.
Toyo Tire & Rubber Company est un fabricant japonais de pneus fondé en 1945 à Osaka

Film
Tire-au-flanc est un film français réalisé par Jean Renoir, sorti en 1928.
Prends l'oseille et tire-toi est une comédie de Woody Allen, avec lui-même, Janet Margolin et Marcel Hillaire.

Gastronomie
La tire d'érable (ou tire sur la neige) consiste à faire chauffer du sirop d'érable à 113,5 °C à 1013 hPa) afin d'en augmenter la consistance.
La tire de la Sainte-Catherine est un bonbon typiquement québécois, traditionnellement préparé le , fête de sainte Catherine.

Héraldique
 Tire est le nom héraldique utilisé pour désigner une rangée horizontale de motifs répétés, dans une disposition en pavage (Vair, échiqueté, etc)

Musique
Tire-toi une bûche est un album enregistré en concert par le groupe de musique néo-traditionnelle québécois Mes Aïeux et paru fin 2006.

Sciences
La règle du tire-bouchon de Maxwell est une règle scientifique lorsqu'il est question d'électromagnétisme.

Lieu
 Tire est un chef-lieu de district de la province d'İzmir en Turquie

Autres
 « tire » est l'appellation argotique d'une voiture.